

Населені пункти та їхні частини

 Єрузаль — село в гміні Ковеси Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Єрузаль — село в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Єрузаль — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Єрузаль — частина міста Скальбмеж у Казімерському повіті Свентокшиського воєводства
 Єрузаль — частина села Заґуже в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства

Примітки